Antigua heißen folgende geographische Objekte:

 Antigua (Kleine Antillen), Insel der Kleinen Antillen in der Karibik
 Antigua (Fuerteventura), Gemeinde auf der Kanarischen Insel Fuerteventura
 Antigua Guatemala, Kleinstadt im zentralen Hochland von Guatemala
sowie:
 eine ehemalige britische Kolonie (Inseln Antigua, Barbuda und Redonda), siehe Antigua und Barbuda  #Geschichte
 Antigua und Barbuda
 Antigua (Schiff), eine Barkentine

Siehe auch
 La Antigua
 Antiqua